Dewing ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Oakey Dewing (1845–1927), US-amerikanische Malerin
 Thomas Dewing (1851–1938), amerikanischer Maler
 Vaughan Charles Richard Dewing (* 1933), ehemaliger südafrikanischer Journalist und Botschafter